Futbolo Klubas Ekranas var en fodboldklub fra den litauiske by Panevėžys.

Historie 
Klubben blev stiftet i 1964 og gik konkurs i 2014.

Klubben var den første, der vandt det baltiske mesterskab ved at besejre den estiske klub TVMK Tallinn.

Titler 
 Litauiske mesterskaber (5): 1985, 1993, 2005, 2008 og 2009
 Litauiske pokalturnering (4): 1985, 1998, 2000 og 2010

{{CLL | Fa=2 | Nr=7 |            | Rn=3. kvalif. | La=Hviderusland | Md=BATE Borisov  | Mh=0 | Ih=0 | Mu=1 | Iu=3
{{
{{CLL | Fa=1 | Nr=8 | Ss=2012-13 | Rn=2. kvalif. | La=Irland       | Md=Shamrock Rovers | Mh=2 | Ih=1 | Mu=0 | Iu=0
{{
{{CLL | Fa=2 | Nr=9 |            | Rn=3. kvalif. | La=Belgien      | Md=Anderlecht    | Mh=0 | Ih=6 | Mu=0 | Iu=5
{{
{{CLL | Fa=1 | Nr=10 | 2014-15   | Rn=1. kvalif. | La=Nordirland   | Md=Crusaders     | Mh=1 | Ih=2 | Mu=1 | Iu=3
{{

Historiske slutplaceringer

Noter

Eksterne kilder/henvisninger 
 futbolinis.lt 
 uefa.com 
 foot.dk 
 weltfussballarchiv.com 
 soccerway.com 

Panevėžys
Fodboldklubber i Litauen
Etableret i 1964
Ophørt i 2014
Tidligere fodboldklubber i Litauen